Гаври́ловка — деревня в составе Шалдежского сельсовета городского округа Семёновский.

До 2009 года Гавриловка входила в составе Зименковского сельсовета.

Деревня располагается на правом берегу реки Керженец.

Примечания 

Часть Гавриловки ниже по течению Керженца, образованная в 90-е годы XX века районной знатью, а позднее - Нижегородскими толстосумами,местными жителями названа Нахаловкой.

Населённые пункты городского округа Семёновский